Rainbow Lake (Alberta) – Canada
Rainbow Lake (Arizona) – Stati Uniti
Rainbow Lake (New Jersey) – Stati Uniti